Мумтаз () — имя распространённое в мусульманских странах.

Имя 
 Мумтаз (род. 1947) — индийская актриса.
 Мумтаз-Махал (1593—1631) — любимая жена правителя империи Великих Моголов Шах-Джахана
 Мумтаз Бегум Джехан Дехлави (1933—1969) — индийская актриса, известная как Мадхубала.

Фамилия 
 Мумтаз, Джамшид (род. 1942) — иранский учёный
 Мумтаз, Исмаил (1880—1933) — иранский государственный деятель
 Мумтаз, Салман (1884—1941) — азербайджанский поэт и литературовед.